Парк «Юність» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у місті Черкаси
 Парк «Юність» — парк в Харкові
 Парк «Юність» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у місті Київ (Святошинський район)
 Парк «Юність» — міський парк відпочинку у місті Київ (Солом'янський район)